San Germano peut se référer à :

Toponyme
San Germano Chisone, une commune italienne de la province de Turin dans la région Piémont
San Germano dei Berici, une commune italienne de la province de Vicence dans la région Vénétie 
San Germano Vercellese, une commune italienne de la province de Verceil dans la région Piémont
Piedimonte San Germano, une commune italienne de la province de Frosinone dans la région Latium
San Germano, l'ancien nom de Cassino, une commune italienne de la province de Frosinone dans la région Latium

Anthroponyme
Richard de San Germano, un chroniqueur sicilien du  
Charles Saligny de San-Germano (1772-1809), un général de division français

Autre
Le traité de San Germano, signé à Cassino en 1230 entre l'empereur Frédéric II et le pape Grégoire IX

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme